Кидони́йская и Апокоро́нская митропо́лия () — епархия полуавтономной Критской православной церкви в составе Константинопольского патриархата на территории части нома Ханья.

Епархия Кидонии в составе Гортинской митрополии существовала уже в 325 году.

В 826 году, после захвата Крита арабами, епархия была упразднена.

В 961 году епархия была восстановлена. В XII веке после разрушения Кидонии кафедра Кидонийской епархии была перенесена в деревню Агия. В 1210 году Кидония перешла к венецианцам. Православная епархия в Айе в 1211 году была занята католическим епископом и называлась Агиенской ().

Кидонийская епархия была восстановлена в 1645 году при турецкой власти.

В 1831 году к епархии присоединена Кисамская епархия, и она получает сдвоенное название — Кидонийская и Кисамская.

В 1860 епархия Кисамская епархия была восстановлена, после чего Кидонийская епархия переименовывается в Кидонийскую и Апокоронскую.

В 1962 году становится митрополией.

Епископы 
 Кидоний (упом. 343)
 Сивон (упом. 458)
 Никита (упом. 692)
 Мелитон (упом. 787)
 Порфирий I (упом. 1061)
 Дионисий (до 1679)
 Каллиник I (упом. 1684)
 Геннадий (упом. 1685)
 Порфирий II (? — август 1699)
 Арсений (август 1699—1705)
 Ефрем (1705/1706 — ?)
 Даниил (? — 1 июля 1714)
 Макарий
 Иоасаф (упом. 1777)
 Мартиниан (? — март 1780)
 Герасим (март 1780 — 30 января 1815)
 Каллиник II (Сарпакис) (3 апреля 1815—1822)
 Артемий (3 апреля 1831—1846)
 Каллист (Финтакидис) (23 июня 1846 — 15 мая 1858)
 Мисаил (Мармаракис-Иоаннидис) (январь 1859 — 18 апреля 1869)
 Гавриил (Григоракис) (29 июня 1869 — 4 сентября 1880)
 Иерофей (Праудакис) (25 марта 1881 — 20 декабря 1882)
 Никифор I (Захариадис) (апрель 1887 — апрель 1912)
 Агафангел I (Николакис) (23 мая 1912 — 7 июня 1935)
 Агафангел II (Ксирухакис) (1 марта 1936 — 24 февраля 1958)
 Никифор II (Сидзанакис) (29 марта 1959 — 27 июня 1974)
 ''Тит (Силлигардакис), митрополит Ретимнийский и Авлопотамский, в/у (1974—1975)
 Ириней (Афанасиадис) (23 февраля 1975 — 30 августа 2006)
 Дамаскин (Папаяннакис) (с 18 ноября 2006)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 , стр 188—190
 Епархии Критской Архиепископии церкви  на сайте «Иерархия литургических церквей»

Епархии Критской православной церкви